Лос Игерос има више значења:

 Лос Игерос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Игерос (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику